Името Винарово носят две български села:

 Винарово (Област Видин)
 Винарово (Област Стара Загора)